Palatin nebo paladin může znamenat:

 Palatin – vysoký hodnostář panovnického dvora
 Palatin (Uhry) – náměstek uherského krále
 Palatin (Řím) – pahorek, na němž bylo založeno město Řím
 Palatin – člen domobrany Církevního státu v 19. století, zvané Palatinská garda ()
 Paladin – postava ve fantasy a WoW